Velika nagrada San Marina 2006 je bila četrta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2006. Odvijala se je 23. aprila 2006.

Rezultati

Kvalifikacije

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 62
| 1:31:06,486
| 1
| 10
|-
! 2
| 1
|  Fernando Alonso
| Renault
| 62
| + 2,096 s
| 5
| 8
|-
! 3
| 4
|  Juan Pablo Montoya
| McLaren-Mercedes
| 62
| + 15,868 s
| 7
| 6
|-
! 4
| 6
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 62
| + 17,096 s
| 4
| 5
|-
! 5
| 3
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 62
| + 17,524 s
| 8
| 4
|-
! 6
| 9
|  Mark Webber
| Williams-Cosworth
| 62
| + 37,739 s
| 10
| 3
|-
! 7
| 12
|  Jenson Button
| Honda
| 62
| + 39,635 s
| 2
| 2
|-
! 8
| 2
|  Giancarlo Fisichella
| Renault
| 62
| + 40,200 s
| 11
| 1
|-
! 9
| 7
|  Ralf Schumacher
| Toyota
| 62
| + 45,511 s
| 6
|
|-
! 10
| 11
|  Rubens Barrichello
| Honda
| 62
| + 1:17,851
| 3
|
|-
! 11
| 10
|  Nico Rosberg
| Williams-Cosworth
| 62
| + 1:19,675
| 13
|
|-
! 12
| 17
|  Jacques Villeneuve
| BMW Sauber
| 62
| + 1:22,370
| 12
|
|-
! 13
| 16
|  Nick Heidfeld
| BMW Sauber
| 61
| +1 krog
| 15
|
|-
! 14
| 20
|  Vitantonio Liuzzi
| Toro Rosso-Cosworth
| 61
| +1 krog
| 16
|
|-
! 15
| 21
|  Scott Speed
| Toro Rosso-Cosworth
| 61
| +1 krog
| 18
|
|-
! 16
| 18
|  Tiago Monteiro
| MF1-Toyota
| 60
| +2 kroga
| 19
|
|-
! Ods
| 14
|  David Coulthard
| Red Bull-Ferrari
| 47
| Pog. gred
| 14
|
|-
! Ods
| 22
|  Takuma Sato
| Super Aguri-Honda
| 44
| Zavrten
| 21
|
|-
! Ods
| 15
|  Christian Klien
| Red Bull-Ferrari
| 40
| Hidravlika
| 17
|
|-
! Ods
| 23
|  Judži Ide
| Super Aguri-Honda
| 23
| Vzmetenje
| 22
|
|-
! Ods
| 8
|  Jarno Trulli
| Toyota
| 5
| Krmiljenje
| 9
|
|-
! Ods
| 19
|  Christijan Albers
| MF1-Toyota
| 0
| Trčenje
| 20
|
|}

Opombe 
 Vodilni: Michael Schumacher  1–20, 26–42, 45–62 (55); Fernando Alonso 21–25 (5); Juan Pablo Montoya 43-44 (2).

Formula 1 sezona 2006
2006